Арун, Arun:

Індонезія 
 Арун (газоконденсатне родовище)
 Арун ЗПГ (завод/термінал)